Castles in the Sand (Beverly Hills, 90210), een aflevering van Beverly Hills, 90210, voor het eerst uitgezonden in 1992
 Castles in the Sand (Stevie Wonder), een single van Stevie Wonder, uitgebracht in 1964